Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de schaatsrecords op de 3000 meter mannen.

Ontwikkeling wereldrecord 3000 meter 

* → gereden met de klapschaats

N.B.1: Denis Joeskov reed op 17 november 2013 in Calgary een 5 kilometer en had bij de 3 kilometer doorkomst een tussentijd van 3.36,40. Aangezien het een tussentijd is wordt deze tijd door de ISU niet erkend. Hetzelfde geldt voor de 3.37,15 van Sven Kramer in Calgary tijdens diens toenmalige wereldrecord gereden op 17 november 2007, en voor diens 3.36,16 tijdens een wereldbekerwedstrijd op 8 februari 2020 in Calgary.ISU Speed Skating Results Live | Events | ISU World Cup #5 liveisuresults.eu
N.B.2: Denis Joeskov reed op 2 november 2013 in Calgary een 3 kilometer in kwartetstart en finishte in 3.34,37. Ook deze tijd werd niet door de ISU erkend. De ISU erkent alleen een wereldrecord in een kwartetstart als het om de langste afstand per geslacht gaat.
N.B.3: Sverre Lunde Pedersen reed op 7 november 2015 in Calgary een 3 kilometer in kwartetstart en finishte in 3.34,66. Ook deze tijd werd niet door de ISU erkend. In de rit na Pedersen dook ook Ted-Jan Bloemen met 3.37,16 onder de tijd van Ervik.
N.B.4: Marcel Bosker reed op 25 november 2017 in Calgary een 3 kilometer in kwartetstart en finishte in 3.36,33. Bovendien was de betreffende wedstrijd niet aangemeld bij de ISU. Ook deze tijd werd daarom niet door de ISU erkend. 
N.B.5: Ted-Jan Bloemen reed op 30 december 2017 in Calgary een 3 kilometer en finishte in 3.37,04. Ook deze tijd werd niet door de ISU erkend. Waarschijnlijk is ook deze 3 kilometer verreden in kwartetstart.

Ontwikkeling Nederlands record 3000 meter 

* → gereden met de klapschaats

1 Tussen 26 februari en 14 maart 1981 werden zowel de tijd van Schenk als Schalij gezien als nationaal record.
2 Op 26 november 2011 dook Wouter Olde Heuvel met een tijd van 3.39,36, 0,16 seconde onder het Nederlands record van Carl Verheijen, deze prestatie werd echter niet erkend door de KNSB omdat er een arbiter ontbrak en de race in kwartetstarts werd afgewerkt.

NB.: Tot 1969 erkende de KNSB alleen Nederlandse records die in Nederland waren gereden.

Ontwikkeling wereldrecord laaglandbaan 3.000 meter (officieus)

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Ranglijsten schaatsen 3000 meter mannen

3000 man
3000 meter schaatsen